Toradse ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksandre Toradse (1952–2022), georgischer Pianist
 Dawid Alexandrowitsch Toradse (1922–1983), georgischer Komponist